Gigant může být:
 Gigant – obr z řecké mytologie
 Gigant (Rostovská oblast) – vesnice v Rostovské oblasti v Ruské federaci
 kedlubna – košťálová zelenina, jejíž jedna odrůda se nazývá Gigant
 Messerschmitt Me 321 – obří nákladní kluzák německého letectva v druhé světové válce
 Messerschmitt Me 323 – obří nákladní dopravní letoun německého letectva v druhé světové válce